Puchar Narodów Oceanii w piłce ręcznej kobiet 2009 – drugi turniej kobiecego Pucharu Narodów Oceanii. Odbył się w dniach 25–30 maja 2009 w australijskim Brisbane. Turniej służył jako eliminacja do MŚ 2009.

Do turnieju przystąpiły cztery zespoły, z czego tylko jeden – reprezentacja Australii – był uznawany przez IHF i jako taki automatycznie uzyskał awans do turnieju finałowego mistrzostw świata. Pozostałymi trzema były drużyna z Queensland oraz dwa zespoły reprezentujące Nową Zelandię na skutek rozłamu w tamtejszej federacji.

Faza grupowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Narodów Oceanii w piłce ręcznej kobiet
2009 w piłce ręcznej
2009 w Australii
Sport w Brisbane